Plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Ulu Rawas), een plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Kikim Selatan), een plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Singingi Hilir), een plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Mesuji Makmur), een plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Pagar Alam Utara), een plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Torgamba), een plaats in Indonesië
Beringin Jaya (Pekat), een plaats in Indonesië